Перфект:

 Перфект — глагольная форма, означающая актуальность для настоящего момента некоторого завершённого события.
 Перфект — сложное (завершённое) прошедшее время, одно из шести времён немецкого языка.
 Перфект Кордовский (кон. VIII/нач. IX вв.—850) — святой Римско-Католической Церкви, прославленный в лике мученика.